La finale de la Coupe des clubs champions européens 1991-1992 est la  de l'histoire de la compétition. 

Le FC Barcelone remporte son premier titre en triomphant des italiens de la Sampdoria en prolongation.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Feuille de match

Bibliographie 
 L'Équipe, 50 ans de coupes d'Europe, 2005

Références 

1992
Compétition de football à Londres
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face de l'UC Sampdoria
Football en 1992
Sport en Angleterre en 1992
Sport en mai 1992